Fleischhack ist der Familienname von:

 Christian Fleischhack (* 1975), deutscher Mathematiker
 Curt Fleischhack (1892–1972), deutscher Bibliothekar
 Heinz Fleischhack (1913–1988), deutscher evangelischer Theologe und Propst   
 Maria Fleischhack (* 1983), deutsche Anglistin
 Marianne Fleischhack (1896–1986), deutsche Schriftstellerin